Congrès national du peuple peut désigner :
 Congrès national du peuple (Guyana) ;
 Congrès national du peuple (Maldives) ;
 Congrès national du peuple (Papouasie-Nouvelle-Guinée).